Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками але цього разу виступали в парі з іншими партнерками, Реймонд - з Ліндсі Девенпорт, а Стаббс - з Єленою Докич.

Докич і Стаббс у чвертьфіналі поступились парі Стефані Форец і Антонелла Серра-Дзанетті.

Девенпорт і Реймонд виграли титул, перемігши у фіналі Дженніфер Капріаті і Магі Серна з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (чвертьфінал)
 Ліндсі Девенпорт /  Ліза Реймонд (чемпіонки)
 Єлена Докич /  Ренне Стаббс (чвертьфінал)
 Даніела Гантухова /  Чанда Рубін (півфінал)

Сітка

Посилання 
Hastings Direct International Championships 2003 Doubles Draw 

Парний розряд
Hastings Direct International Championships